Western Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Western Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Western Creek (Fortescue River), Nebenfluss des Fortescue River in Western Australia